Ulrike (naam), een vrouwelijke voornaam
 Ulrike (geslacht), een geslacht van kameelhalsvliegen